Слепаков — фамилия, распространённая среди евреев.

Известные носители 
 Слепаков, Семён Сергеевич (род. 1979) — российский комедийный актёр, сценарист, продюсер, автор и исполнитель собственных песен.

 Слепакова, Нонна Менделевна (1936—1998) — русская поэтесса и переводчица.

См. также 
 Слепак
 Слепков
 Степаков